Су́шка может означать:

 Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.
 также — сокращённое название сушилки (поставил в сушку).
 Сушка — кулинарное изделие из теста.
 Сушка — жаргонное название в войсках истребителей производства завода Сухого.
 Сушка тела — жаргонное название для процесса снижения веса и сжигания жира, включающий в себя определенный рацион питания и физические нагрузки.

Топоним

Населённые пункты 
 Сушка — деревня, Алькеевский район, Татарстан, Россия.

Водоёмы 
 Сушка (приток Актая) — река в Спасском районе Татарстана.
 Сушка (приток Беспута) — река в Тульской области.
 Сушка (приток Лопасни) — река в Ступинском районе Московской области.
 Сушка (приток Оки) — река в Серпуховском районе Московской области.

См. также